MBR est un sigle qui peut signifier :
 Master boot record,  d'un disque dur (CHS 001) adressable par le BIOS afin de lire la table des partitions et d'exécuter la routine d'amorçage de la partition active (secteur d’amorce de la partition) chargeant le système d'exploitation.
 Motion Blur Reduction pour les écrans destinés à faire tourner des jeux sur ordinateur/
 Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200), Mouvement Bolivarien Révolutionnaire

Abréviation